

Patronyme 

 August Walla (1936-2001), créateur d'art brut autrichien ;
 Kah Walla (1965-), femme politique camerounaise ;
 Chris Walla (1975-), producteur de musique et musicien américain.